Astronotus – genere di pesci perciformi
 Astronotus – album dei Karma del 1996